Trois navires et un établissement à terre de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Osiris, d’après le dieu égyptien Osiris :

 Le  est un destroyer de classe M de l’Amirauté, lancé en 1916 et vendu en 1921.
  est un sous-marin de classe Odin, lancé en 1928, vendu en 1946 et démantelé en 1952.
 Le  est un sous-marin de classe Oberon, lancé en 1962 et vendu au Canada en 1992, où il a été démantelé cette année-là pour des pièces de rechange.
 Le HMS Osiris était un établissement à terre en Égypte à la fin des années 1940 et au début des années 1950.

Notes et références 

Osiris